Verwolde kan verwijzen naar:
 de hoge heerlijkheid Verwolde
 de voormalige gemeente Verwolde
 Huis Verwolde